Daucé est un patronyme porté notamment par :

 Emmanuel Daucé (1975-), producteur et scénariste français de séries télévisées ;
 Sébastien Daucé (1980-), chef d'orchestre et musicologue français.